Deze lijst van golfsters met de meeste LPGA-major kampioenschappen geeft een overzicht weer van golfsters die tijdens hun loopbaan major kampioenschappen wonnen die door de Ladies Professional Golf Association (LPGA) erkend werden.

Actieve major kampioenschappen op de LPGA Tour zijn:
 Kraft Nabisco Championship
 LPGA Championship
 US Women's Open
 Women's British Open
 The Evian Championship

Overzicht 

LPGA Tour
LPGA major